Сургутская ГРЭС-1 — четвёртая по установленной мощности тепловая электростанция в России.
 Сургутская ГРЭС-2 — крупнейшая тепловая электростанция (ГРЭС) России, вторая по установленной мощности тепловая электростанция в мире.